Васи́лий Васи́льевич Ре́утов () — советский государственный и партийный деятель, делегат XV съезда ВКП(б).

Биография 
Василий Васильевич Реутов родился в декабре 1893 года в посёлке Юго-Камский завод Юго-Камской волости Пермского уезда Пермской губернии, ныне посёлок — административный центр Юго-Камского сельского поселения  Пермского края.

С 1908 года по январь 1911 года — кузнец механического цеха Юго-Камского завода.

С января 1911 года по июль 1913 года — слесарь Лысьвенского железнодорожного депо.

С июля по октябрь 1913 года — помощник машиниста паровоза.

С октября 1913 года по март 1914 года — машинист паровоза.

С мая по август 1914 года — рабочий проволочно-гвоздарного цеха Юго-Камского завода.

С августа 1914 года по август 1915 года — рабочий Варваринской фабрики

С августа по декабрь 1915 был безработным.

С декабрь 1915 года по сентябрь 1917 года — рядовой Русской императорской армии.

С сентября 1917 года по май 1918 года был безработным.

С мая по октябрь 1918 года — инспектор пехоты комитета по всеобщему военному обучению 2-го участка Пермского уезда.

В 1918 году вступил в РКП(б), с 1925 года партия переименована в ВКП(б).

С октября 1918 года по январь 1919 года — командир коммунистического отряда Рабоче-крестьянской Красной Армии.

С января по март 1919 года — политрук роты 1-го запасного полка 30-й стрелковой дивизии РККА.

С марта по август 1919 года — командир батальона 30-й стрелковой дивизии 3-й армии РККА.

С августа 1919 года по январь 1920 года — военный комиссар батальона 30-й стрелковой дивизии 3-й армии РККА.

С января по август 1920  года — председатель фабрично-заводского комитета Юго-Камского завода.

С августа 1920 года по март 1921 года — комиссар 50-го полка 2-й особой армии РККА.

С марта 1921 по июнь 1921 года — председатель фабрично-заводского комитета Юго-Камского завода.

С июня 1921 года по март 1922 года — секретарь Юго-Камского волостного комитета РКП(б).

С марта по октябрь 1922 года — заворг Пермского уездного комитета РКП(б).

С октября 1922 года по декабрь 1923 года учился в Екатеринбургской ВПШ.

С января по июль 1924 года — ответственный секретарь Красноверещагинского районного комитета РКП(б).

С июля 1924 года по февраль 1926 года — ответственный секретарь Чермозского районного комитета ВКП(б).

С февраля 1926 года по октябрь 1927 года — ответственный секретарь Чусовского районного комитета ВКП(б).

С ноября 1927 года по март 1928 года — ответственный секретарь Пермского городского комитета ВКП(б).

С марта по октябрь 1928 года — ответственный секретарь Курганского городского комитета ВКП(б).

С октября 1928 по март 1929 года — заместитель председателя исполнительного комитета Курганского окружного Совета депутатов.

С марта 1929 года по март 1930 года — председатель исполнительного комитета Курганского окружного Совета депутатов.

С марта 1930 года по 1931 год — руководитель сектора Уральской областной контрольной комиссии и рабоче-крестьянской инспекции (КК—РКИ).

С 1931 года по 1933 год — заведующий Уральским областным отделом труда.

С сентября 1933 года по март 1934 года — председатель исполнительного комитета Челябинского городского Совета депутатов.

С марта по октябрь 1934 года — заведующий промышленно-транспортным отделом Челябинского обкома ВКП(б).

С октября 1934 года по август 1937 года — первый секретарь Курганского районного комитета ВКП(б) Челябинской области. Освобождён от занимаемой должности как «участник контрреволюционной организации правых», исключён из партии постановлением бюро Челябинского обкома ВКП(б) от 5 августа 1937 года. 

Арестован 5 августа 1937 года. Приговорён Военным трибуналом УралВО 20 октября 1937 года по обвинению в создании контрреволюционной организации правых, по статьям 58-7, 8, 10, 11 к высшей мере наказания. 17 сентября 1938 года Военный трибунал УралВО заменил ВМН на 25 лет тюремного заключения. Отбывал наказание в тюрьме города Орла Орловской области.

13 сентября 1941 года Военной коллегией Верховного суда СССР по статье 58-10, ч.2 приговорён к высшей мере наказания. Расстрелян 15 сентября 1941 года.

Верховным судом СССР 17 января 1947 года приговор отменён за отсутствием состава преступления.

Был избран делегатом XV съезда ВКП(б), членом Уральского и Челябинского обкомов ВКП(б), Челябинского горкома ВКП(б).

См. также 
 Расстрел под Орлом (1941) — расстрел 11 сентября 1941 года (на 4 дня раньше) бывших государственных и партийных деятелей, содержавшихся в той же тюрьме (Орловский централ).

Примечания

Ссылки 
 

Персоналии:Лысьва
Политработники РККА в годы Гражданской войны
Выпускники Уральского института управления
Персоналии:Верещагинский район
Персоналии:Чёрмоз
Первые секретари районных комитетов КПСС
Первые секретари Пермского горкома КПСС
Первые секретари Курганского горкома КПСС
Председатели Челябинского горисполкома
Персоналии:Кетовский район
Делегаты XV съезда ВКП(б)
Члены Уральского обкома ВКП(б)
Члены Челябинского обкома КПСС
Члены Челябинского горкома КПСС
Исключённые из КПСС
Руководители партийных органов, репрессированные в СССР
Расстрелянные в РСФСР
Казнённые в 1941 году
Посмертно реабилитированные в СССР